

Geografia
Arrington – villaggio in Cambridgeshire, Inghilterra (Regno Unito)
Arrington – centro abitato in Virginia (Stati Uniti d'America)

Persone
Kyle Arrington – giocatore di football americano statunitense
LaVar Arrington – giocatore di football americano statunitense
Brent Arrington – cestista statunitense
Jodey Arrington – politico statunitense